Nikolaidis ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandros Nikolaidis (1979–2022), griechischer Taekwondoin

 Demis Nikolaidis (* 1973), griechischer Fußballspieler und Fußballfunktionär
 Ioannis Nikolaidis (* 1971), griechischer Schachspieler
 Jovan Nikolaidis (* 1950), montenegrinischer Schriftsteller
 Ninos Nikolaidis (* 1998), griechischer Ruderer
 Stefanos Nikolaidis (1817–1907), griechischer Künstler und Politiker